3 miejscowości w Polsce: 
 Słupy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Słupy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Słupy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dywity 
1 zbocze górskie w Polsce:
 Słupy – zbocze Drążonej
Zobacz też: Słupy Duże, Słupy Małe